Рытица — название нескольких населённых пунктов:
 Рытица — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Рытица — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.